Симметризация Штайнера — построение определённого типа, сопоставляющее произвольной фигуре фигуру с зеркальной симметрией.
Это построение применяется при решении изопериметрической задачи,
предложенном Якобом Штайнером в 1838.

На основе симметризации Штайнера были построены и другие симметризации, которые используются в схожих задачах.

Определение 
Пусть  есть гиперплоскость и  — данная фигура в .

Введём ортогональную систему координат, в которой  описывается уравнением .
Для каждой точки  пусть  обозначает длину пересечения перпендикуляра, проведённого к  через , с множеством .
Далее проведём через  отрезок длины  с серединой в , перпендикулярный к .
Объединение  таких отрезков есть симметризация Штайнера  относительно .

Свойства 

 Объём  совпадает с объёмом .

 Площадь поверхности  не превосходит площади поверхности .
 Если  выпуклое тело, то равенство площадей поверхностей  и  достигается только в случае, если  зеркально симметрична относительно гиперплоскости, параллельной плоскости симметризации.
 В общем случае равенство может достигаться не только для зеркально симметричных , например, равенство достигается для плоских фигур, составленных из двух прямоугольников с основаниями, параллельными прямой симметризации.

 Если  выпукла, то же верно и для .

 Симметризация Штайнера не увеличивает расстояние по Хаусдорфу между фигурами, то есть
 
 где  и  — произвольные фигуры,  и  — их симметризации относительно одной и той же гиперплоскости, а  — метрика Хаусдорфа.

 Если , то .

Вариации и обобщения 

Симметризация Пойа (круговая).
Осевая симметризация — аналогична симметризации Штайнера, но даёт фигуру, инвариантную относительно поворотов вокруг данной прямой.

Литература

Геометрические алгоритмы